Le Petit Fugitif peut désigner :

 Le Petit Fugitif (Little Fugitive), film américain de Raymond Abrashkin et Morris Engel sorti en 1953 ;
 Le Petit Fugitif (Munna) est un film réalisé en 1954 par Khwaja Ahmad Abbas.
 Le Petit Fugitif est un épisode de la huitième saison (2004-2006) de la série télévisée Commissaire Moulin.